

Geografia 
Iran
 Aftab – villaggio della provincia di Teheran
 Distretto di Aftab – distretto della provincia di Teheran
 Distretto rurale di Aftab – distretto rurale della provincia di Teheran

Altro 
 Aftab – nome proprio di persona maschile persiano
 Aftab – rivista afgana
 Ordine di Aftab – ordine cavalleresco dell'impero persiano
 Arooj Aftab – cantante, compositrice e produttrice discografica pakistana